El término fósforo puede referirse a:

 el elemento químico fósforo, de número atómico 15 y símbolo P;
 el fósforo, sustancias fosforescentes empleadas en las pantallas de CRT y en lámparas fluorescentes;
 el fósforo, también conocido como cerilla o cerillo;
 Fósforo o Eósforo; el dios griego que personificaba al lucero del alba, equivalente al dios romano Lucifer;
 Fósforo, canción del dueto español Hamburguesa Vegetal.
 Fósforo, forofo del programa de Herrera en COPE que dirige y presenta Carlos Herrera y de la sección del programa Los Fósforos.